Zarat – centro abitato dell'Azerbaigian, situato nel distretto di İsmayıllı
 Zarat – centro abitato dell'Azerbaigian, situato nel distretto di Şabran
 Zarat – centro abitato dell'Azerbaigian, situato nel distretto di Siyəzən
 Zarat – comune della Tunisia nel governatorato di Gabès